Фаза може да се отнася за:
 Фаза - в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система. Фазов преход е преминаването на една термодинамична система от една фаза в друга
 Фаза – физична величина, характеристика на всеки вълнов процес
 Фаза в електротехниката е проводникът, свързан към незаземените клеми на генератор
 Фаза като синоним на етап, стадий, част от даден процес